Jean-Pierre Marchand peut désigner :
 Jean-Pierre Marchand (1924-2018), un réalisateur français ;
 Jean-Pierre Marchand (1942-), un géographe français.